Кирхентумбах () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Нойштадт-ан-дер-Вальднаб. Подчиняется управлению Кирхентумбах.  Население составляет 3263 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 67,46 км². Официальный код  —  09 3 74 129.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии